Puente de Génave kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puente de Génave (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Puente de Génave (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar